Maddalena (przełęcz) − przełęcz w Alpach 
 Maddalena (archipelag) − archipelag na Morzu Śródziemnym na północ od Sardynii 
 Maddalena (wyspa) − wyspa we Włoszech
 La Maddalena − miejscowość we Włoszech
 Maddalena (film) − film Jerzego Kawalerowicza